Serie A 1995/1996 vanns av AC Milan före Juventus. Baris Igor Protti och Lazios Guieseppe Signori delade skytteligatiteln med 24 mål vardera.

Tabell 

'

Skytteligan 
 24 mål: Igor Protti (Bari)
 24 mål: Giuseppe Signori (Lazio)
 22 mål: Enrico Chiesa (Sampdoria)
 19 mål: Gabriel Batistuta (Fiorentina)
 19 mål: Marco Branca (Roma, Inter)
 17 mål: Oliver Bierhoff (Udinese)
 15 mål: Luis Oliveira (Cagliari)
 14 mål: Pierluigi Casiraghi (Lazio)
 14 mål: Nicola Amoruso (Padova)
 14 mål: Nicola Caccia (Piacenza)

Källor 

 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Externa länkar 
 Serie A 1995-96, på italienskspråkiga Wikipedia - med bilder och information
 Season results, på RSSSF

1995 i Italien
1996 i Italien
Fotbollssäsongen 1995/1996
1995/1996